Pessoas

 Hundingo (rei saxão) — rei lendário dos saxões 
 Hundingo (rei suíone) — rei lendário dos suíones do 
 Hundingo (guerreiro) — guerreiro lendário nórdico do 
 Hundingo (chefe dano) — chefe lendário dano do 

Locais

 Hunding (Alemanha) — município da Alemanha

Desambiguações de antropônimos